Nositelky jména Ippolita Sforza:

 Ippolita Maria Sforza (1445–1488) – milánská princezna, dcera milánského vévody Francesca I. Sforzy a manželka pozdějšího neapolského krále Alfonse II.
 Ippolita Sforza (1481) (1481–1520) – dcera hraběte Karla Sforzy (nemaželský syn vévody Galeazza Marii Sforzy) a manželka hraběte Alexandra Bentivogliho
 Ippolita Sforza (1493) (1493–1501) – milánská princezna, dcera milánského vévody Galeazza Marii Sforzy